Maurizio Murelli - Non siamo caduti in autunno è un film documentario italiano del 2020 diretto da Umberto Baccolo e incentrato sulla vita e il pensiero di Maurizio Murelli, uno degli intellettuali ed editori (con la Società Editrice Barbarossa, poi AGA, e con la rivista Orion, fondata nel 1984 e pubblicata per oltre 20 anni) di riferimento della destra radicale italiana dagli anni di piombo ad oggi.

Trama

Produzione 
Il film nasce come risposta alle accuse di Claudio Gatti, Report e Piazzapulita, secondo le quali Murelli a partire dagli anni '80 avrebbe infiltrato la Lega Nord per tramite di Gianluca Savoini e Mario Borghezio trasformandola in un partito sovranista e rendendo Matteo Salvini attraverso Aleksandr Gel'evič Dugin, del quale è l'editore italiano, un "agente di influenza" di Vladimir Putin in Europa.
Sebbene il film sia stato realizzato da autori dichiaratamente di sinistra o vicini al Partito Radicale (Italia), quindi di fronte opposto, dà una descrizione in positivo che vorrebbe essere il più possibile obiettiva di Murelli e gode della sua co-produzione e collaborazione. Murelli ha concesso diverse ore di intervista al regista Umberto Baccolo (legato ad associazioni come Nessuno Tocchi Caino), già autore di documentari sul radicalismo di destra, e allo storico e giornalista Matteo Luca Andriola, studioso dei populismo di destra. Il tutto è stato montato assieme a molti materiali video, audio e fotografici d'archivio, a letture da brani dei suoi libri musicate da Johannes Bickler ed eseguite da attori e ad interviste originali a vari conoscenti tra cui l'ex terrorista nero Mario Tuti, il fondatore di Meridiano Zero (movimento) Rainaldo Graziani e lo storico del neofascismo Ugo Maria Tassinari.

Distribuzione e accoglienza 
Il film è stato pubblicato direttamente su YouTube sul canale di Maurizio Murelli il 30 marzo 2020, superando in pochi mesi le 5 mila visualizzazioni, riscuotendo subito alcune recensioni positive sulla stampa online, anche su giornali non di settore come Affaritaliani.it. Un trailer originale è stato distribuito sempre sul canale di Murelli il 5 aprile 2020. Il regista ha annunciato su Facebook per i prossimi mesi una edizione riveduta e corretta in dvd edita da AGA Editrice.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Film documentari italiani